Plaats in Indonesië
 Pejangkungan (Prambon), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Pejangkungan (Rembang), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java